Vitesse (Frans voor snelheid) kan verwijzen naar:

Sport 
 SBV Vitesse, een Arnhemse professionele voetbalclub
 Jong Vitesse, het belofteneftal van SBV Vitesse
 Vitesse Voetbal Academie, de internationale jeugdopleiding van SBV Vitesse
 Vitesse 1892, voormalig amateurtak van SBV Vitesse
 Vitesse '08, een Gennepse amateurvoetbal- en atletiekvereniging 
 Vitesse '22, een Castricumse amateurvoetbalclub
 Vitesse Delft, een Delftse amateurvoetbalclub
 SV Vitesse, een voetbalclub uit Bonaire

 Vitesse (duivensport)

Overige 
 Vitesse (band), een Nederlandse popgroep
 Vitesse (openbaar vervoer), een voormalig openbaarvervoerbedrijf uit Noord-Brabant

Daarnaast komt het woord voor in:
 Ligne à Grande Vitesse (LGV)
 Train à Grande Vitesse (TGV)